Бровченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Бровченко, Василий Митрофанович — советский борец, тренер.
 Бровченко, Виктор Валерьевич (род. 1976) — украинский футболист.
 Бровченко, Владимир Яковлевич (1931—2013) — украинский поэт, автор текстов песен, редактор, инженер-механик.
 Бровченко, Иван Никонович (1925—1996) — Герой Советского Союза.
 Бровченко, Юрий Анатольевич (род. 1988) — украинский футболист.